Le terme « renardière » peut faire référence à :
 une renardière, tanière de renards ;
 une renardière, lieu d'élevage de renards ;
 Les Renardières, laboratoire de recherche français ;
 la grotte des Renardières, grotte française ;
 le , lac canadien ;
 le combat du bois de la Renardière, bataille française de 1794 ;
 Augustin Prosper Tassin de La Renardière (1728-1814), négociant, industriel et collectionneur français.

Voir aussi